Соревнования по теннису на XXV Всемирной Летней Универсиаде прошли с 3 по 11 июля 2009 года в Белграде, Сербия, выявив обладателей 7 комплектов наград.

Общая информация 
В 2009-м году теннис в 23-й раз входит в программу летних Универсиад.

Медали

Медалисты

Одиночные турниры

Парные турниры

Командные турниры

Общий зачёт

Ссылки 
 Страница теннисного турнира на сайте игр  

Сербия
2009
Летняя Универсиада 2009
Теннис в Сербии